Dit is een lijst van liederen van Franz Schubert.

Liederen

Liederen Deutsch indeling D 5 tot D 100

Liederen Deutsch indeling D 101 tot D 200

Liederen Deutsch indeling D 201 tot D 300

Liederen Deutsch indeling D 301 tot D 400

Liederen Deutsch indeling D 401 tot D 500

Liederen Deutsch indeling D 501 tot D 600

Liederen Deutsch indeling D 609 tot D 700

Liederen Deutsch indeling D 702 tot D 800

Liederen Deutsch indeling D 801 tot D 900

Liederen Deutsch indeling D 901 tot D 990C

Zie ook 
 Lijst van kamermuziek van Franz Schubert

Liederen
Schubert, Franz